Den Central- och Nordamerikanska delen av kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 organiseras av Concacaf. Totalt 35 länder deltar och spelar om tre direktplatser och en playoff-plats till Fotbolls-VM 2014.

Format
Lagen rankades och seedades efter FIFA:s ranking. De tio lägst rankade lagen fick gå in i den första omgången och mötas i dubbelmöten. De totalt fem vinnarna gick till den andra omgången som bestod av de 19 näst lägst rankade lagen, vilket bildade totalt 24 lag i den andra omgången. De 24 lagen delades upp i sex grupper om fyra lag i varje, där varje gruppvinnare gick vidare till den tredje omgången. De sex bäst rankade lagen gick in i den tredje omgången och utgjorde, tillsammans med gruppvinnarna från den andra omgången, 12 lag totalt i den tredje omgången. Lagen delades upp i tre grupper om fyra lag där de två bästa lagen i varje grupp, totalt sex lag, gick vidare till den fjärde, och sista, omgången. I den omgången spelar de sex lagen i en grupp, där de tre bästa tar direktplatser och det fjärde laget tar en playoff-plats.

Första omgången

Andra omgången

Grupp A

Grupp B

Grupp C

 drog sig ur den 19 augusti 2011 och ersattes inte.

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Tredje omgången

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Fjärde omgången
{|
|- style="vertical-align:top;"
| 

| 

|}

Matcher

2011 i Nordamerika
2012 i Nordamerika
2013 i Nordamerika
Fotbollsåret 2011
Fotbollsåret 2012
Fotbollsåret 2013
CONCACAF